Херитиџ Лејк има више значења:
 Херитиџ Лејк (Илиноис)
 Херитиџ Лејк (Индијана)